Aardrijkskunde
Banks (Alabama), plaats in de Amerikaanse staat Alabama
Banks (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Banks (Oregon), plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Banks County, county in de Amerikaanse staat Georgia
Bankseiland, Canadees arctisch eiland
Bankseilanden, archipel in het noorden van Vanuatu
Banks-schiereiland, een schiereiland aan de oostkust van het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland

Fictief figuur
Detective Chief Inspector Alan Banks, hoofdpersonage in een reeks van misdaadromans van de schrijver Peter Robinson
Cody Banks, hoofdpersonage uit de Amerikaanse film Agent Cody Banks
Ian Banks, personage uit de Amerikaanse televisieserie One Tree Hill
Mary Moira Banks, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives
Susan Banks, personage uit de Amerikaanse soapserie Days of our Lives

Media
Agent Cody Banks, Amerikaanse film

Personen met de achternaam Banks
Briana Banks, Duits-Amerikaans pornoactrice en model
Colin Banks, Nederlands radio-dj
Dennis Banks, inheems Amerikaans leider
Elizabeth Banks, Amerikaans actrice
Gordon Banks, Engels voetballer
Henry Banks, Amerikaans Formule 1-coureur
Iain Banks, Schots schrijver
Joseph Banks, Engels natuuronderzoeker en botanicus
Lloyd Banks, Amerikaans rapper
Mike Banks, Amerikaans producer
Nathan Banks, Amerikaans entomoloog
Paul Banks, Amerikaans zanger
Tony Banks, Engels componist, pianist en keyboardspeler
Tyra Banks, Amerikaans supermodel

Sport
Banks SC, Ethiopische voetbalclub

Overig
Banks (bier), een biermerk van Barbados (Caraïbisch gebied)